Aljaž Pegan — ginasta artístico esloveno
Jakob Aljaž — padre católico romano esloveno, compositor e alpinista

Desambiguações de antropônimos